Universidad Rey Juan Carlos (metrostation), metrostation in Madrid
King Juan Carlos Universiteit, Universidad Rey Juan Carlos, universiteit in Madrid